Adeleke Akinyemi – calciatore nigeriano
 Jimi Akinyemi – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese